Molekulska formula -{C4H9Li}- se može odnositi na:

 N-Butilitijum
 Sec-Butillitijum
 Tert-Butilitijum